Puntstuk (wissel), het punt in het midden van een spoorwegwissel waar de twee spoorstaven kruisen
 Puntstuk (weg), het witte, meestal driehoekige vlak bij een op- of afrit
 Puntstuk (bron), het onderste gedeelte van de buis van een geslagen waterbron voor het oppompen van grondwater
 Puntstuk (verbinding), koperen of kunststofstuk voor het verbinden van twee buizen